Спейсайд () — деревня на северо-востоке уорда Тобаго одноимённого острова в Тринидаде и Тобаго. Территориально находится в приходе Сент-Джон. Омывается заливом Тайрел. Напротив находятся острова Гоут и Малый Тобаго.

География 
Деревня со стороны суши окружена горным хребтом Мейн-Ридж. Местность вокруг холмистая, часть дорог очень крутые.

У берега находятся коралловые рифы, что делает деревню популярной среди любителей дайвинга и подводного плавания с маской и трубкой.

В 1,5 и 3 км от берега соответственно, находятся острова Гоут и Малый Тобаго.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в деревне проживали 18 человек: мужчин — 11, женщин — 7.

На 15 мая 2000 года население составляло 16 человек.

Инфраструктура 
Деревню с остальной частью острова связывает шоссе Виндуорд Роуд ().

Есть причал, средняя школа, медицинский центр, гостиницы.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 RoughGuides.com: Speyside

Населённые пункты Тринидада и Тобаго